Riddersholm ist der Name von

 Riddersholm (Norrtälje kommun) Herrenhaus in der Norrtälje kommun
 Riddersholm (Stockholm), Naturschutzgebiet in Stockholm, Schweden
 Glen Riddersholm (* 1972), dänischer Fußballmanager